Life’s a Trip () — дебютный студийный альбом американского рэпера Trippie Redd, выпущенный 10 августа 2018 на лейблах TenThousand Projects и Caroline Distribution. Альбом содержит гостевые участия от Дипло, Янг Тага, Reese Laflare, Трэвиса Скотта и Chief Keef. Продюсерами выступили OZ, Murda Beatz, Honorable C.N.O.T.E., Avedon, Дипло, Скотт Сторч, Wheezy, Boaz van de Beatz и We Are the Stars.

Предыстория 
В 2018 году был анонсирован альбом с датой выпуска и обложкой, которая была представлена 31 июля 2018 года.

Список композиций 
Вся информация взята из Tidal и Qobuz.

Примечания
  сопродюсер
  неуказанный сопродюсер

Чарты

Недельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Caroline Records
Альбомы, спродюсированные Дипло
Альбомы, спродюсированные Honorable C.N.O.T.E.
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом
Альбомы Trippie Redd
Дебютные альбомы 2018 года